Daca či DACA může být:

Lidé 

 Estevan Daça – španělský skladatel
 Čika Dača – srbský fotbalista
 Ahmet Daca – jugoslávský politik albánského původu

Další 

 DACA – Deferred Action for Childhood Arrivals, zákon o ochraně ilegálních migrantů v USA
 DACA – Darwen Aldridge Community Academy, střední škola v Anglii
 Dača – výraz pro nevkusné drahé stavby v rusku

Podobné 

 DAK – rozcestník
 DAC – rozcestník
 DAKO-CZ – výrobce brzdových systémů pro kolejová vozidla